Granucillo är en kommun i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Zamora och regionen Kastilien och Leon, i den nordvästra delen av landet. Antalet invånare är .

Kommunen ligger i nordöstra delen av provinsen, inom comarca Benavente och Valles, subcomarca Vidriales, och tillhör valkretsen Benavente.

Kommunen omfattar tätorterna Cunquilla de Vidriales och Grijalbas de Vidriales.

Norr om Granucillo ligger bergen Sierra Carpurias

Historia
I Granucillo de Vidriales finns två stensättningar, i Spanien kallade för dolmen: Las Peñezuelas och El Casetón de los Moros (båda daterade till perioden 3500–3000 f.Kr).

Väster om Granucillo ligger samhället Rosinos de Vidriales med rester av den romerska militärförläggningen Pentavonium.

Norr om Granucillo ligger det förromanska castrot Las Labradas.

Fest/Helgdagar  
San Adrián, 16 juni
Dulce Maria, andra helgen i september.

Personer från orten 
 Justiniano Casas Peláez, fysiker

Källor 

Indelningar i Kastilien och Leon
Orter i Kastilien och Leon